A 2007-es Pilot Pen Tennis női egyéni versenye a 2007-es Pilot Pen Tennis, vagyis a New Haven-i női tenisztorna volt. Ezen a versenyen érte el Szávay Ágnes élete addigi legjobb eredményét, amikor döntőbe jutott. A döntőben végül hátsérülése miatt a második szettben feladta a küzdelmet.

A verseny

Döntő szakasz

Felső tábla

Alsó tábla

Források 
 Sorsolás

N1